Четвёртый постамент — один из четырёх постаментов, украшающих Трафальгарскую площадь в Лондоне, на котором выставляются произведения современных художников. Значимость проекта «Четвертый постамент» определяется его амбицией утверждения в культурном пространстве статуса современной скульптуры.

История 
Постаменты по углам Трафальгарской площади были сооружены для её украшения в 1841 году. На три постамента установили скульптуры британских государственных деятелей и военачальников (король Георг IV, генералы Генри Хэвлок и Чарльз Джеймс Нейпир), а четвёртый пустовал. С 1998 года постамент предоставляется Королевским обществом покровительства искусствам в пользование современным скульпторам для демонстрации на нём их работ.

Реализацию учреждённого Обществом проекта-конкурса «Четвёртый постамент» взяла на себя Совещательная группа во главе с писателем сэром Джоном Мортимером и искусствоведом Ричардом Корком. Конкурс на скульптуру для постамента вызвал ажиотаж: одних только тем было насчитано 328. Число участников превышало восемь тысяч.

В 1999 году власти Лондона приняли решение установить на четвёртом постаменте скульптуру Христа («Ecce Homo») работы современного художника Марка Уоллингера. На смену творению Уоллингера в 2000 году пришла скульптура Билла Вудро, а затем постамент украсил арт-объект работы британской художницы Рейчел Уайтред.

Произведения искусства, соревнующиеся за право выставляться на четвёртом постаменте, представляют публике в церкви Святого Мартина в полях (St Martin-in-the-Fields), расположенной в северо-восточном углу Трафальгарской площади.

В октябре 2012 года тогдашний директор Лондонской национальной галереи Николас Пенни выступил с критикой современных произведений искусства, экспонируемых на четвертом постаменте перед галереей. По мнению Пенни, эти работы «противоречат архитектурному характеру Трафальгарской площади» и превращают постамент в «площадку, которую можно использовать иронично, фарсово и неподобающим образом».

XXI век 
 В сентябре 2005 года на четвёртом постаменте была представлена скульптура Марка Куинна, изображавшая обнаженную беременную художницу-инвалида Элисон Лаппер, родившуюся без рук; эта работа известна, в частности, как «Трафальгарская Венера». 
7 ноября 2007 года «Трафальгарскую Венеру» сменила инсталляция из разноцветного стекла «Модель отеля» немецкого скульптора и архитектора Томаса Шютте.
24 мая 2010 года на пьедестале разместилась заключённая в гигантскую бутылку модель (в масштабе 1:30) английского военного корабля XVIII века, а точнее флагмана адмирала Нельсона «Victorу», на борту которого знаменитый флотоводец получил смертельное ранение в ходе Трафальгарской битвы. При этом паруса модели судна пестрели яркими узорами, будучи изготовлены из африканских тканей. Автором проекта выступил британский художник нигерийского происхождения Йинка Шонибаре..
23 февраля 2012 года на постаменте была установлена скульптура скандинавского дуэта художников Майкла Элмгрина и Ингара Драгсета, изображающая мальчика на игрушечной лошадке-качалке — «Бессильные структуры. Фигура 101» (Powerless Structures, Fig. 101). Инсталляцию открыла британская актриса и фотомодель Джоанна Ламли.
 25 июля 2013 года на постаменте была установлена скульптура «Петух», изображающая гигантского синего петуха, немецкой художницы .

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт проекта «Четвёртый постамент»

Источники 

Достопримечательности Лондона
Галереи современного искусства
Трафальгарская площадь
Здания и сооружения, построенные в 1999 году в Великобритании